Cláusula hace referencia a varios artículos:

Artes
 Cláusula (música)

Derecho
 Cláusula abusiva
 Cláusula arbitraria
 Cláusula de exclusión
 Cláusula mariposa
 Cláusula penal
 Cláusula sobre protección igualitaria
 Cláusula de supletoriedad

Economía
 Cláusula andorrana
 Cláusula de salvaguardia

Lógica
 Cláusula (lógica)
 Cláusula de Horn

Política
 Cláusula de barrera
 Cláusula Territorial

Además
 Cláusula apostólica, en derecho canónico.
 Cláusula sintáctica, véase Oración (gramática)
 Cláusula del miedo, incluida en el contrato de cesión de un futbolista que establece una sanción económica por jugar contra su equipo de origen. Véase Préstamo.
 Cláusula Filioque, en teología.

Enlaces externos